Newcastle o New Castle puede referirse a:

Geografía 

 Reino Unido:
 Newcastle-upon-Tyne (conocida como Newcastle): ciudad del noreste de Inglaterra.
 Newcastle (Irlanda del Norte): localidad del Condado de Down

 Estados Unidos:
 Newcastle (California): lugar designado por el censo.
 New Castle (Colorado): pueblo.
 New Castle (Delaware): ciudad.
 Condado de New Castle (Delaware).
 New Castle (Indiana): ciudad.
 New Castle (Kentucky): ciudad.
 Newcastle (Maine): pueblo.
 Newcastle (condado de Lincoln, Maine): lugar designado por el censo.
 Newcastle (Nebraska): villa.
 New Castle (Nueva York): pueblo.
 New Castle (Nuevo Hampshire): pueblo.
 Newcastle (Oklahoma): ciudad.
 New Castle (Pensilvania): ciudad.
 New Castle Northwest (Pensilvania): lugar designado por el censo.
 Newcastle (Texas): ciudad.
 Newcastle (Utah): lugar designado por el censo.
 New Castle (Virginia): pueblo.
 Newcastle (Washington): ciudad.
 Newcastle (Wyoming): ciudad.

 Irlanda:
 Newcastle (Condado de Wicklow).
 Newcastle West: condado de Limerick.

 Australia:
 Newcastle.
 
 San Cristóbal y Nieves:
 Newcastle (San Cristóbal y Nieves).

 Sudáfrica:
 Newcastle.

Deportes 
 Newcastle United Football Club: club de fútbol inglés de la localidad de Newcastle.